Huangshi (kinesiska: 黄石, 黄石镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 81 kilometer söder om provinshuvudstaden Fuzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Huangshi är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Putian,  km nordväst om Huangshi. Trakten runt Huangshi består till största delen av jordbruksmark. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian

WP:Projekt Kina